A Pompeii vagy Pompeji szó a következőket jelentheti:
Pompeii (Pompeji), ókori római romváros Nápoly közelében, Campania olasz tartományban
Pompei, a romok mellett épült olasz város
Film, könyvek, televízió
Pompeii, Robert Harris novellája
Pompeii, a novella alapján készült film
Up Pompeii!, brit televíziós vígjátéksorozat
Zene
Pompeii, Triumvirat 1977-es albuma
Pompeii, indie/rock együttes
Pompeii, Beirut középlemeze
Pompeii, Sleater-Kinney-dal a 2000-es All Hands on the Bad One alumról
Pompeii, E.S. Posthumus dala
Pompeii, a Bastille együttes dala
Egyéb
SS Pompeji, második világháborús német hadihajó
Lásd még
Cnaeus Pompeius Magnus, római hadvezér és politikus
Pink Floyd: Live at Pompeii, a Pink Floyd koncertje Pompeiiben, valamint az ez alapján készült film